Thyestes (Oudgrieks: ) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de zoon van Pelops en Hippodameia en de broer van Atreus.

Vrijwel alle sagen rondom Thyestes verwijzen naar een bittere haat tussen hem en Atreus, als gevolg van de vloek die op alle nakomelingen van Pelops rustte (zelf het gevolg van het feit dat hij verantwoordelijk was voor de dood van Myrtilos, een zoon van de god Hermes).

Thyestes was gedurende enige tijd koning van Mycene doordat hij een gouden lamshuid, die in het bezit van zijn broer Atreus was, had gestolen. Vóór de diefstal had hij echter beloofd dat de bezitter van deze lamshuid koning zou worden.

In Homeros' Ilias (II, 106-108) vinden wij echter een andere versie, waarin geen sprake is van haat tussen de beide broers: de stervende Atreus geeft daar zijn door de god Hephaistos vervaardigde scepter aan Thyestes, die deze op zijn beurt weer schenkt aan Atreus' zoon Agamemnon.

Stamboom 

Mythische koning van Mycene